Distritos do Brasil
 Vila Seca (Caxias do Sul)
 São José (São Miguel das Missões) — antigamente chamado Vila Seca

Freguesias e ex-freguesias de Portugal
 Vila Seca (Armamar)
 Vila Seca (Barcelos)
 Vila Seca (Condeixa-a-Nova)

Ver também 
Vila-seca — município da Catalunha, Espanha

Desambiguações de topônimos